Мохов — русская фамилия, и топоним, образованные от слова «мох»:

Известные носители 
 
 Мохов, Алексей Александрович (род. 1983) — российский игрок в мини-футбол.
 Мохов, Валерий Иванович (1945—1999) — советский и российский карикатурист.
 Мохов, Василий Иванович (1888—?) — эсер, член Учредительного собрания, нарком Казанской Сов. республики.
 
 Мохов, Виталий Владимирович (род. 1992) — российский хоккеист, член сборной России.
 Мохов, Владислав Николаевич (1931—2011) — советский и российский физик.
 Мохов, Игорь Иванович (род. 1950) — российский климатолог, директор Института физики атмосферы.
 Иоасаф (Мохов) (1779 — после 1825) — архимандрит РПЦ; ректор Киево-Могилянской академии.
 Мохов, Константин Григорьевич (1923—1945) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 
 
 Мохов, Сергей Викторович (род. 1990) — российский антрополог.
 Мохов, Юрий Фёдорович (род. 1932) — советский футболист и гандболист, советский и белорусский футбольный тренер.

Топонимы 
 Мохов — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Мохов — аал в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Мохов Яр — балка (овраг) в России в Воронежской области.

См. также